Herberhold ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Herberhold (1938–2021), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Franz Herberhold (1906–1979), deutscher Landesarchivdirektor
Max Herberhold (* 1936), deutscher Chemiker
Siehe auch:
Herberholz